Angelus (lateinisch „Engel“) steht für:

 das Angelusgebet, siehe Der Engel des Herrn
 das Angelusläuten, ein katholischer Brauch
 Künstlername von Emil Engeler (1910–1993), Schweizer Art-brut-Künstler

Personen:
 Andreas Angelus (1561–1598), deutscher Geistlicher und Chronist
 Ioannes Angelus (1463–1512), bayerischer Astronom, siehe Johannes Engel (Astronom)
 Johannes Angelus (1542–1608), hessischer Theologe

Angelus ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Angelus (Kansas), Ort im Sheridan County
 Angelus (South Carolina), Ort im Chesterfield County
 Angelus Oaks, Ort im San Bernardino County, Kalifornien
 Hoher Angelus, 3521 m hoher Berg in den Ortler-Alpen
 Kleiner Angelus, 3318 m hoher Berg in den Ortler-Alpen
 Lake Angelus, Ort im Oakland County, Michigan

Siehe auch:
 Angelos